L'Open d'Angleterre 2020 est un tournoi de snooker professionnel se déroulant du 12 au 18 octobre 2020 à la Marshall Arena de Milton Keynes, en Angleterre.

Il s'agit du cinquième tournoi classé de la saison 2020-2021, cinquième édition de l'Open d'Angleterre depuis sa création en 2016.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Sur les 128 participants prévus au départ, quatre sont contraints de se retirer car ils ont été testés positifs au coronavirus : Stuart Carrington, Sam Craigie, Peter Lines et Oliver Lines. L'arbitre Andrew Barklam est lui aussi testé positif.

Faits marquants 
Le tenant du titre, Mark Selby, est battu en demi-finales par Neil Robertson. Celui-ci a ensuite échoué face à Judd Trump en finale, 9-8, après avoir mené 7-4. Trump remporte ainsi le  titre classé de sa carrière et devient le premier joueur à gagner trois tournois des Home Nations Series.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 70 000 £
 Finaliste : 30 000 £
 Demi-finalistes : 20 000 £
 Quart de finalistes : 10 000 £
  de finalistes : 7 500 £
  de finalistes : 4 000 £
  de finalistes : 3 000 £
 Meilleur break : 5 000 £
Dotation totale : 405 000 £

Tableau

Premiers tours

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Centuries 
Un total de 66 centuries ont été réalisés pendant le tournoi.

 140, 134, 133, 129, 128, 125, 119, 117, 114, 114, 102, 100  Neil Robertson
 139  Joe Perry
 137, 112  Ding Junhui
 136, 136, 102  Stuart Bingham
 136  Hossein Vafaei
 135  Jamie Clarke
 133, 124  Gary Wilson
 133, 122, 107  John Higgins
 128  Liam Highfield
 126  Steven Hallworth
 125, 117  Mark Selby
 124, 115, 103  Zhou Yuelong
 124  Anthony McGill
 124  Eden Sharav
 122, 113  Jack Lisowski
 122  Shaun Murphy
 119, 116  David Lilley
 116  Mark Joyce
 116  Matthew Stevens
 114, 112, 102, 101  Judd Trump
 113  Luca Brecel
 113  Ronnie O'Sullivan
 111  Ben Hancorn
 110, 102  Ricky Walden
 110  Michael Holt
 110  Oliver Lines
 108  Zhao Xintong
 105, 100  Jak Jones
 105  Ryan Day
 105  Brian Ochoiski
 105  Ben Woollaston
 103, 102  Jamie Jones
 103  Robert Milkins
 102  Duane Jones
 100, 100  Kurt Maflin
 100  Farakh Ajaib
 100  Kyren Wilson

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Angleterre 2019
 Open d'Angleterre
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

2020
Snooker en 2020
Sport en Angleterre en 2020
Sport en octobre 2020
Sport dans le Buckinghamshire